U 53 bezeichnet:
 SM U 53, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 53 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U53